«Зна́мя ю́ности» — белорусская общественно-политическая газета для молодёжи. Еженедельник, выходит каждый четверг на 24 полосах формата А3. Издатель: Учреждение администрации президента Республики Беларусь «Редакция газеты „Советская Белоруссия“»

История 
Газета образована в 1938 году как совместный печатный орган Центрального комитета и Минского областного комитета ЛКСМ Белоруссии. Первый номер вышел 10 апреля 1938 года. Называлась газета «Сталинская молодёжь». Учредителем газеты с 1956 года являлся ЦК ЛКСМ Беларуси.
 
В годы Великой Отечественной войны газета выходила на одном из фронтов Красной Армии в виде листовки формата А4. Первый полноформатный послевоенный номер газеты «Сталинская молодёжь» вышел 6 июля 1945 года. В июне 1956 года газета «Сталинская молодёжь» переименована в газету «Знамя юности».

В 1980-е годы одна из самых популярных газет страны.

Награды 
За заслуги в деле воспитания молодёжи 19 декабря 1984 года молодёжная газета «Знамя юности» награждена Орденом «Знак Почёта».

В 2006 и 2008 годах — победитель Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» в номинации «Лучшая молодёжная газета страны».

В 2010 году — лауреат Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» в номинации «Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств» с проектом «Познакомься с Венесуэлой».

В 2013 году — лауреат Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера» в номинации «Лучшие материалы социальной тематики».

Основные тематические направления 
 Образование
 Молодёжная политика
 Здоровый образ жизни
 Социальная тематика
 Спорт

Известные сотрудники 

 Самсон Поляков
 Валентин Дончик
 Александр Станюта

См. также 
 Советская печать
 Средства массовой информации Беларуси

Примечания

Ссылки 
 Министерство образования Республики Беларусь
 Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи»

Газеты Белоруссии